Aulbach steht für:
 einen Zufluss der Ahr, siehe Aulbach (Ahr)
 einen Zufluss der Mosel, siehe Aulbach (Mosel)
 einen Zufluss des Dornbachs südlich von Kemel, siehe Aulbach (Dornbach)

Personen:
 Ingo Aulbach (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Aulbach (1914–1989), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Marco Aulbach (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Susanne Laugwitz-Aulbach (* 1960), deutsche Germanistin, Theaterwissenschaftlerin und Kulturdezernentin